Le tableau ci-dessous dresse la liste des Premiers ministres du Gabon depuis 1957.

Sources 
 Site officiel de la Primature
 Rulers
 Guinness Book of Kings, Rulers & Statesmen, Clive Carpenter, Guinness Superlatives Ltd
 African States and Rulers, John Stewart, McFarland

Premiers ministres
Gabon